Medaillen für treue Dienste steht für folgende Auszeichnungen:

 Medaillen für treue Dienste, Auszeichnungen der DDR, siehe Liste der staatlichen und nichtstaatlichen Auszeichnungen der DDR #Staatliche Medaillen
 Hohenzollerische Medaille für Treue Dienste in Württemberg
 Medaille für treue Dienste in Holland, siehe Liste der niederländischen Orden und Ehrenzeichen
 Medaille für treue Dienste in der Wehrmacht, Dienstauszeichnung der Wehrmacht, siehe Dienstauszeichnung (Wehrmacht)

Siehe auch:
 Medaille für Treue Dienste in der Freiwilligen Feuerwehr